Babbage ist:

Familienname von 

 Charles Babbage (1791–1871), englischer Mathematiker, Philosoph, Erfinder und Ökonom
 Dennis W. Babbage (1909–1991), britischer Mathematiker und Kryptoanalytiker

Außerdem:
 Babbage (Mondkrater), benannt nach Charles Babbage
 Babbage-Prinzip